Municipio de Cottonwood Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cottonwood Lake (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Cottonwood Lake (condado de Edmunds, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Edmunds.